Az alábbi táblázatok a szabadtéri atlétikai világbajnokságok férfi bajnokait ismertetik, versenyszámok szerinti csoportosításban. A női bajnokokról külön lista készült.

100 m-es, 200 m-es, 400 m-es és 800 m-es síkfutás

1500 m-es, 5000 m-es és  m-es síkfutás, maratonfutás

110 m-es és 400 m-es gátfutás, 3000 m-es akadályfutás, tízpróba

4×100 m-es és 4×400 m-es váltófutás, 20 km-es és 50 km-es gyaloglás

Magasugrás, rúdugrás, távolugrás, hármasugrás

Súlylökés, diszkoszvetés, kalapácsvetés, gerelyhajítás

Források
Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.

Atlétika témájú listák